Il singolare del torneo di tennis Baltimore WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Paul McNamee che ha battuto in finale Guillermo Vilas 4–6, 7–5, 7–5, 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Peter McNamara (primo turno)

  Kevin Curren (quarti di finale)
  Jimmy Arias (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baltimore WCT 1982